Friedrich Hornemann ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Adolph Hornemann (auch Adolph Hornemann) (1813–1890), deutscher Maler und Lithograf
 Friedrich Georg Hornemann († 1786), deutscher Pastor und Lehrer
 Friedrich Konrad Hornemann (1772–1801), deutscher Afrikaforscher